Михаил Набо́ков:
 Набоков, Михаил Евгеньевич (1887—1960) — советский учёный в области физики и астрономии, профессор.
 Набоков, Михаил Николаевич (1829—1886) — губернатор Калишской губернии.